Nikolai Pimenow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Igorewitsch Pimenow (* 1958), sowjetischer Ruderer
 Nikolai Stepanowitsch Pimenow (1812–1864), russischer Bildhauer und Hochschullehrer